Минбар:

 Минбар — кафедра в мечети, с которой имам-хатыб произносит проповедь.
 Минбар — вымышленная планета из фантастического телесериала «Вавилон-5».
 «Золотой минбар» — международный кинофестиваль мусульманского кино. Существует с 2005 года.